El acrónimo P.S.F. puede hacer referencia a varios artículos sobre partidos políticos:

Actuales
Partido Socialdemócrata de Finlandia
Partido Socialista (Francia)

Disueltos
Partido Socialista de Francia disuelto en 1905.
Partido Socialista Francés disuelto en 1905.

Siglas políticas